Gradowo ist der Name folgender Orte in Polen:

 Gradowo (Barciany), Weiler im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Althagel, Kreis Gerdauen, Ostpreußen
 Gradowo (Piotrków Kujawski), Dorf im Powiat Radziejowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Gradowo (Sulechów), Siedlung im Powiat Zielonogórski, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Julienhof, Kreis Züllichau-Schwiebus, Brandenburg